Mezzanesi – abitanti di Mezzana (Fivizzano)
Mezzanesi – abitanti di Mezzana (Prato)
Mezzanesi – abitanti di Mezzana (San Giuliano Terme)
Mezzanesi – abitanti di Mezzana Bigli
Mezzanesi – abitanti di Mezzana Mortigliengo
Mezzanesi – abitanti di Mezzana Rabattone
Mezzanesi – abitanti di Mezzana Superiore
Mezzanesi – abitanti di Mezzane di Sotto
Mezzanesi – abitanti di Mezzani
Mezzanesi – abitanti di Mezzano Inferiore
Mezzanesi – abitanti di Mezzano Superiore
Mezzanesi – abitanti di Sorbolo Mezzani